Leonard Percival Howell (1898-1981), l'un des quatre premiers prêcheurs du mouvement rastafari en Jamaïque.
Leonard Sidgwick Howell (1848-1895), footballeur international anglais.